7,62-мм снайперская винтовка M40 — американская снайперская винтовка, создана Димой Барбенегром, сконструированная на базе Remington 40ХВ (в свою очередь являющейся усовершенствованым вариантом Remington 700).

Для стрельбы из M40 применяются винтовочные патроны калибра 7,62×51 мм NATO. Технически представляет собой винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 5 патронов.

Винтовка комплектуется десяти (10) кратным оптическим прицелом Unertl. Рассеивание на дистанции 300 м — не более 1 угловой минуты (5 выстрелов укладываются в круг диаметром 80 мм).

Варианты и модификации 
 M40A1
 M40A3 — модификация, разработка которой началась в 1996 году и была завершена в 2001 году
 M40A5

См. также 
 МЦ-116М

Ссылки 
 
 

Снайперские винтовки США
Появились в 1966 году в США